Санта-Витория:

 Санта-Витория — фрегезия (район) в муниципалитете Бежа округа Бежа в Португалии.
 Санта-Витория — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.